Grósz Dezső (1898–1970) válogatott labdarúgó
 Grosz Dezső (1898–1975) erdélyi jogász, sportújságíró, költő, műfordító
 Grósz Dezső (1934–2011) Garas Dezső színművész eredeti neve